Sanlucar steht für:

 Sanlúcar de Barrameda, Stadt in Spanien
 Sanlúcar la Mayor, Ort in Spanien
 Isidro Sanlúcar, spanischer Flamencogitarrist (Bruder von Manolo Sanlúcar)
 Manolo Sanlúcar (* 1943), spanischer Flamencogitarrist und Komponist
 Esteban Sanlúcar, Esteban Delgado Bernal (1910–1989), spanischer Flamencogitarrist
 SanLucar Fruit, spanisches Fruchtanbau- und Fruchthandelsunternehmen